Opius tobiasi (Fischer), een schildwesp
 Opius tobiasi (Samiuddin & Ahmad), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing